Байкенже — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Байкенже — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Байкенже — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.